Ким Чунён (; р. ), также известный под ником «GGPlay» — профессиональный корейский киберспортсмен, игрок в StarCraft: Brood War (зерг). Наилучшим достижением стала победа на турнире Daum OSL в , когда проигрывая по ходу игры другому корейскому игроку под ником «Iris» со счётом 0-2 Ким Чунён сумел выиграть 3-2. В  «GGPlay» закончил профессиональную карьеру из-за травмы запястья.

Бывшие команды 
«GGPlay» выступал за следующие профессиональные команды:
  Woongjin Stars
  CJ Entus
  Hanbit Stars

Достижения 
 
  Daum OSL 2007 — 43720$

Источники

Примечания 

Киберспортсмены Республики Корея
Профессиональные игроки в StarCraft: Brood War